Мартыниха — название населённых пунктов:

Россия 
 Мартыниха — деревня в Харовском районе Вологодской области, Азлецкое сельское поселение.
 Мартыниха — деревня в Харовском районе Вологодской области, Кумзерское сельское поселение.
 Мартыниха — деревня в Вичугском районе Ивановской области.
 Мартыниха — деревня в Заволжском районе Ивановской области.
 Мартыниха — деревня в Шахунском районе Нижегородской области.
 Мартыниха — деревня в Весьегонском районе Тверской области.
 Мартыниха — деревня в Кесовогорском районе Тверской области.

Реки 
 Мартыниха — река в Свердловской области, приток Салды.